Футбольная лига Англии 1892/1893 () — 5-й сезон Футбольной лиги Англии. В чемпионате приняло участие 16 клубов. Чемпионом Англии по итогам сезона во второй раз стал «Сандерленд». В этом сезоне был учреждён Второй дивизион, первым победителем которого стал клуб «Смолл Хит».

Первый дивизион

Результаты матчей

Бомбардиры

Второй дивизион

Результаты матчей

Тестовые матчи 
Тестовые матчи похожи на плей-офф, в них встречались команды занявшие 14, 15 и 16 места в Первом дивизионе и 1, 2, 3 места во в Втором дивизионе. Если побеждает команда из Первого дивизиона, то она сохраняет своё место, а если побеждает команда из Второго дивизиона, то она будет рассматриваться на вступление в Первый дивизион.

Победители, «Дарвен» и «Шеффилд Юнайтед», были избраны в Первый дивизион, а «Ньютон Хит» (в настоящее время — «Манчестер Юнайтед») остался в Первом дивизионе.

Проигравшие, «Смолл Хит» (в настоящее время — «Бирмингем Сити») и «Ноттс Каунти», выбыли во Второй дивизион, а «Аккрингтон» вообще вышел из состава Футбольной лиги.

Ссылки 
 Футбольная лига 1892/93 на сайте RSSSF.com

1892
Футбол в Англии в сезоне 1892/1893